„Субару BRZ“ (Subaru BRZ) е модел спортни автомобили на японската компания „Субару“, произвеждан в две последователни поколения от 2012 година в Ота.

Предлаган като купе с две врати и 2+2 места, моделът е разработен съвместно с „Тойота“ и се продава също под името „Тойота GT86“ (първото поколение) и „Тойота GR86“ (второто поколение).

Бележки 

Спортни автомобили
Японски автомобили